Glosa (linguística) - Glosas são palavras de uma determinada língua oral grafadas com letras maiúsculas que representam sinais manuais de sentido próximo. Wilcox, S. e Wilcox, P. P. (1997) definem glosa como sendo uma tradução simplificada de morfemas da língua sinalizada para morfemas de uma língua oral ( PAIVA, F. A. S. e outros, 2016).

Glosa (poema) - forma poética
Ou ainda:
Glosa (literatura) - as notas ou comentários à margem de livros
Glosa médica

Desambiguação